Spain hace referencia a varios artículos:

Lugares
, en inglés Spain;
 Little Spain, antiguo barrio de Manhattan;

Personas
 Spain Rodríguez (1940-2012), historietista estadounidense;
 ramo jugador de fútbol 2022

Ken Spain (1946-1990), jugador de baloncesto de Estad

Empresas
 Air Spain, antigua aerolínea chárter española;

Música
 Spain (banda), banda de jazz-rock estadounidense;